L’aire micropolitaine de Daphne-Fairhope-Foley couvre l'ensemble du comté de Baldwin, le plus grand comté d'Alabama en superficie, qui se trouve dans la région de la baie de Mobile. Au  sa population atteignait  habitants. Elle se compose de Daphne, Fairhope, Foley, d'Ellisville et des environs.

Géographie
L'aire micropolitaine couvrait une surface de  km² dont  km² étaient des terres (soit 431 km² immergés).

Sources

Références

Compléments

Articles connexes
 Comté de Baldwin